Iyad Allawi (1944-), homme d'État irakien ;
 Karim Allawi (1960-), footballeur irakien ;
 Khalil Allawi (1958-), footballeur irakien ;
 Majdi Allawi (1970-), prêtre catholique libanais.